Янина Флигер (; ) — немецкая актриса.

Биография 
Провела детство с родителями и старшим братом в Потсдаме.

Первую главную роль сыграла в одиннадцать лет в детском фильме канала ZDF («Achterbahn»). В возрасте 16 лет оставила школу.

Брала уроки пения у Беаты Грахер. В 2009 году прошла мастер-класс сценического искусства Ларри Мосс. С 2010 года педагог — Ханфрид Шютлер (Кёльн / Берлин)

Сегодня живёт в Берлине и Кёльне. Из видов спорта занимается волейболом и фехтует.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
Janina Flieger

Flieger